Hands Up! signifie « Haut les mains ! » en anglais.

Cinéma 
Hands Up! est le titre de plusieurs films :
 Hands Up! , un film muet américain réalisé par Wilfred Lucas et Tod Browning, sorti en 1917 ;
 Hands Up! , un film muet américain réalisé par James W. Horne et Louis Gasnier, sorti en 1918 ;
 Hands Up! , un film muet américain réalisé par Clarence G. Badger, sorti en 1926 ;

Musique 
Hands Up! est le cinquième album original du groupe Dream sorti en 2010 ;

Articles connexes 
 Hands Up
 Handsup